Семиполки — село Броварського району Київської області.
 Семиполки — зупинний пункт Ніжинського напряму Південно-Західної залізниці.